Тихая — посёлок станции в Пермском крае России. Входит в Добрянский городской округ.

Географическое положение 
Посёлок расположен в лесной местности, вблизи реки Прудиха, при железнодорожной станции Тихая.

История 
Поселок железнодорожников и их семей появился при строительстве железной дороги в 1956 году.

С 2004 до 2019 гг. входил в Перемское сельское поселение Добрянского муниципального района.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство железнодорожной линии	Левшино — Няр Свердловской железной дороги.

Транспорт 
Железнодорожный транспорт.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Добрянского района